Степа́н Ива́нович Алексе́ев (род. 1930, с. Ильинка, Кемеровская область, СССР) — комбайнёр совхоза «Ново-Ивановский» Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в 1930 году.

Во время Великой Отечественной войны (в 1942 году) устроился на работу в колхоз убирать сено. Окончил курсы трактористов, с 1946 года работал по специальности в совхозе «Ново-Ивановский» Ленинск-Кузнецкого района. В 1960-е годы на отремонтированном им комбайне СК-3 за смену укладывал пшеницу в валки на 45-50 гектарах при норме 17 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 года «за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, других продуктов земледелия», удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1990 года на пенсии. Живёт в Кемерово.

Награждён орденами Ленина (11.12.1973), Трудового Красного Знамени, медалями.

Примечания 

Комбайнёры
Родившиеся в Ленинск-Кузнецком районе